Dickons ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Dickons (geb. 1990), englische Schwimmsportlerin
 Maria Dickons (um 1770–1833), englische Opernsängerin (Sopran)